Sasbach, une commune de Bade-Wurtemberg, Allemagne, dans l'arrondissement de l'Ortenau
 Sasbach am Kaiserstuhl, une commune de Bade-Wurtemberg, Allemagne, dans l'arrondissement d'Emmendingen